Ко́ншина —женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Коншина, Александра Владимировна (в замужестве Алексеева; 1852—1903) — русская меценатка, супруга и вдова мецената Н. А. Алексеева.
 Коншина, Александра Ивановна (урождённая Игнатова; 1838—1914) — крупная московская благотворительница, жена И. Н. Коншина.
 Коншина, Ирина Яковлевна (урождённая Эмма Мэршон; 1867—1937) — оперная певица и педагог американского происхождения.